Борбей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борбей, Александра (род. 1986) —  венгерская и словацкая актриса театра и кино.
 Борбей, Александру (1900—1987) — румынский футболист, полузащитник.
 Борбей, Шандор (1931—1998) — венгерский коммунистический политик и военный, видный партийный функционер.